Praxillinicola – rodzaj widłonogów z rodziny Clausiidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1885 roku przez szkockiego zoologa morskiego Williama Carmichaela M'Intosha.

Gatunek
Praxillinicola kroyeri McIntosh, 1885

Przypisy 

Clausiidae